Андрей Шевцов:

 Шевцов, Андрей Владимирович (род. 1961) — советский футболист.
 Шевцов, Андрей Григорьевич (в монашестве Амвросий; род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Светлогорский, викарий Гомельской епархии.